L'Indian Wells Masters 2000 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. 
È stata la 24ª edizione dell'Indian Wells Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2000, 
e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2000. 
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, 
dal 6 al 20 marzo 2000.

Campioni

Singolare maschile 

 Àlex Corretja ha battuto in finale  Thomas Enqvist, 6–4, 6–4, 6–3

Singolare femminile 

 Lindsay Davenport ha battuto in finale  Martina Hingis 4–6, 6–4, 6–0,

Doppio maschile

 Alex O'Brien /  Jared Palmer hanno battuto in finale  Paul Haarhuis /  Sandon Stolle 6–4, 7–6(5)

Doppio femminile

 Lindsay Davenport /  Corina Morariu hanno battuto in finale  Anna Kurnikova /  Nataša Zvereva, 6–2, 6–3

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2000